

Zoologia 
 kaczka – przedstawiciel rodziny Anatidae (kaczkowate) z rzędu blaszkodziobych
 kaczka – przedstawiciel podrodziny Anatinae (kaczki) z rodziny kaczkowatych
 kaczka właściwa – przedstawiciel podrodziny Anatini z rodziny Anatinae
 kaczka domowa – udomowiona forma kaczki krzyżówki
 kaczka – nazwa na niektóre gatunki z podrodziny kaczek, w szczególności z rodzajów Anas, Netta i Aythya

Miejscowości 

 Kaczka – część miasta Tomaszów Mazowiecki, do 1948 samodzielna wieś
 Kaczka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Goworowo
 Kaczka – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. tureckim, w gminie Dobra
 Kaczka – przysiółek wsi Mostki, w województwie świętokrzyskim, w powiecie skarżyskim, w gminie Suchedniów

Cieki 
 Kaczka – potok, dopływ Krynki
 Kaczka – potok, dopływ Żarnówki

Pozostałe znaczenia 
 kaczka (wah-wah) – efekt gitarowy
 kaczka – układ konstrukcyjny samolotu lub pocisku
 kaczka sanitarna – naczynie
 kaczka dziennikarska – nieprawdziwa informacja w mediach

Zobacz też 
 
 
 Kaczki